El Torneig d'Istanbul 2015, oficialment conegut com a TEB BNP Paribas Istanbul Open 2015, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 27 d'abril i el 3 de maig del 2015 al Garanti Koza Arena d'Istanbul, Turquia.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015